Jan de Witte, pseudoniem van Jan Schilder (Volendam, 11 maart 1988), is een Nederlands zanger, muzikant, tekstschrijver, componist en producer. Nadat hij in verschillende bands heeft gezeten besloot hij in 2019 solo te gaan onder de naam Blanko. Hier zingt, speelt, schrijft en produceert zijn eigen muziek.

In 2019 kwam zijn debuut-ep ‘Blanko’ uit.

Zijn laatste single ‘Thirty’ laat zien dat hij naast de stevige muziek van zijn ep ‘Blanko’ ook beschikt over een rustigere, meer emotionele kant.

Biografie
In 2004 begon De Witte samen met vijf vrienden de band Blue Velvet; in 2011 brachten ze hun debuutalbum uit met liedjes van zijn hand.

Zijn vader Jaap de Witte heeft een neurologische aandoening aan zijn hand en moest daarom in 2013 stoppen in de band de 3JS. Hij droeg het stokje over aan zijn zoon.

In april 2019 maakte Jan bekend te stoppen bij de 3J’s om zich te gaan richten op zijn eigen band “Blanko”. 21 & 22 juni stond Jan met de 3J’s in Caprera Bloemendaal. Dit waren de 2 laatste concerten voor hem samen met deze band.

Zie ook 
 Lijst van musici uit Edam-Volendam

Nederlands zanger
3JS
Pseudoniem